PHV steht für:
 Patienten-Heimversorgung, gemeinnützige Stiftung und Dialyseanbieter
 Verein zur Förderung und Zucht von Polizeihunden, den Vorläufer des Deutschen Verbands der Gebrauchshundsportvereine
 Politische Hauptverwaltung
 Patrick-Henry-Village, ehemalige US-amerikanische Siedlung in Heidelberg
 Privathaftpflichtversicherung
 Potschappel-Hainsberger Verbindungsbahn
 Polyhydroxyvaleriansäure

PHv steht für:
 Potsdamer Havel, deutsche Bundeswasserstraße

phv steht für:
 Pahlavani (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Varietät der persischen Sprache in Afghanistan

Abkürzung